De l'Espinay est un patronyme qui peut désigner les personnalités suivantes :
 Jacques Miron de l'Espinay (1782-1852), magistrat et personnalité politique française ;
 Henri Victor de L'Espinay (1808-1878), homme d'église et personnalité politique française ;
 Marie-Françoise de L'Espinay (1927-), artiste peintre et lithographe française ;
 Philippe Couillard de l'Espinay (1957-), chef du Parti libéral du Québec.